Simba, król lew / Simba – król zwierząt (wł. Simba, il Re Leone, ang. Simba the King Lion, 1995) – włoski serial animowany oparty na scenariuszu i reżyserii Orlando Corradi wyprodukowany przez Mondo TV Italy.

W Polsce serial emitowany dawniej na antenie Canal+ oraz na nieistniejącym kanale RTL 7, a obecnie przez TV6 od 31 sierpnia 2013 roku, a dwa dni później od 2 września 2013 roku w TV4 z polskim lektorem.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozpoczyna się kiedy Lew, król dżungli zostaje zabity przez kłusowników na oczach swoich dzieci. Nowym zastępcą tronu zostaje Tygrys. Główny bohater Simba, syn zmarłego władcy, czuje, że nowy król w przyszłości będzie jego największym wrogiem. Zaprzyjaźnia się z Bimbo, osieroconym młodym jeleniem, którego rodzice również zostali zabici przez kłusowników. Simba wraz z najlepszymi przyjaciółmi przeżywają niesamowite przygody.

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Filmy o lwach
Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1995
Seriale telewizyjne zakończone w 1997